Chiesa di San Giovanni da Capestrano a Monaco di Baviera
 Chiesa di San Giovanni da Capestrano a Napoli